Andritz steht für:

 Andritz, ein Grazer Stadtbezirk
 Andritz AG, ein österreichischer Konzern für Anlagenbau
 Andritz Hydro GmbH
 Andritz Sundwig GmbH

Andritz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Andritz (1914–1993), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Andritz-Ursprung, Quelle
 Andrić